Unter einem Vorprodukt versteht man:

 ein Zwischenprodukt im Verlauf einer chemischen Reaktion,
 ein Vorleistungsgut oder Werkstück eines Zulieferers, das etwa als Halbzeug (oder Rohling) später wesentlicher Bestandteil eines Endproduktes wird,
 ein Halbfabrikat bzw. ein Halbfertigprodukt (eines industriellen oder handwerklichen Produktionsprozesses) ist im Sinne von Produktionswirtschaft und Rechnungswesen ein Erzeugnis, das bis zum Bilanzstichtag nicht fertiggestellt wurden und erst danach zu einem Fertigerzeugnis weiterverarbeitet wird
 Ergebnis der Vorfertigung